Ballbreaker () — тринадцатый австралийский и двенадцатый международный студийный альбом австралийской хард-рок группы AC/DC, выпущенный 26 сентября 1995 года.

Альбом Ballbreaker был переиздан в 2005 году, как часть серии AC/DC Remasters. В настоящее время альбом сертифицирован RIAA в США как дважды платиновый и число проданных его копий в США превысило 2 миллиона.

Об альбоме
Ballbreaker стал первым студийным альбомом коллектива за пять лет, после выпуска The Razor’s Edge в 1990 году. Альбом написан при участии вернувшегося бывшего барабанщика Фила Радда, который ушёл из группы в 1983 году из-за проблем с алкоголем и наркотиками, а также конфликта с основателем коллектива, ритм-гитаристом Малколмом Янгом. Альбом продюсировался плодовитым продюсером Риком Рубином. В 1993 году Рубин короткое время работал с группой для записи песни/сингла Big Gun для саундтрека к картине «Последний киногерой».

Запись альбома была начата на студии  в Нью-Йорке, но группа была недовольна звучанием там и работу перенесли в студию , Лос-Анджелес.

Релиз и продвижение 
В поддержку альбома коллектив провёл концертный тур  по Америке. Четыре концерта были отменены, так как Брайан Джонсон присутствовал на похоронах своего отца. Во время тура персонажи MTV, Бивис и Баттхед, появлялись на вступлениях к концерту. Было записано пять песен для концертных альбомов: «Hard As a Rock», «Boogie Man», «Cover You In Oil», «Hail Caesar» и «Ballbreaker».

Список композиций

Участники записи 
 Брайан Джонсон — вокал
 Ангус Янг — соло-гитара
 Малколм Янг — ритм-гитара, бэк-вокал
 Клифф Уильямс — бас-гитара, бэк-вокал
 Фил Радд — ударные

Персонал группы 
 Рик Рубин — продюсер
  — сопродюсер
 Steve Holdroyd — дополнительный инженер
 Mark Dernley — дополнительный инженер
 Brandon Harris — помощник инженера
 Mastered at Sterling Sound, NYC by George Marino
 Allan Rogan, Ricard Jones — техники по оборудованию
 Bob Defrin Design Ltd. — художественная постановка, дизайн, иллюстрации
 Alvin Handwerker (Prager and Fenton LLP) — менеджмент

Позиции в чартах

Сертификация альбомов

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на официальном сайте AC/DC
 
 

Альбомы AC/DC
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином
Альбомы East West Records
Альбомы на английском языке